Сергей Кисляков (или Кислаков, ; 14 декабря 1897, Ялта — 29 марта 1980, Реймс, Франция) — французский художник русского происхождения.

Биография и творчество 
Родился в Ялте 14 декабря 1897 года.
Из одесской дворянской семьи. Во время войны был офицером Донских казаков. После поражения Белой армии оказался в Египте. Оттуда попал в Латинскую Америку, затем на Корсику и в Ниццу. На Корсике начал заниматься живописью, пользуясь советами итальянского художника Луиджи Корбеллини. Занимался также реставрацией церковных росписей.

В 1931 г. перебрался в Париж, и работал художником и декоратором в художественной мастерской киностудии Гомон (Gaumont) — автор многочисленных киноплакатов.

Сергей Кисляков писал городские виды и сцены (Монмартр, парижские бульвары, карнавалы в Ницце и Каннах), пейзажи, виды портов (юг Франции, Швеция), религиозные сюжеты, навеянные древнерусской живописью.

Выставлялся в галереях в Ницце, Манчестере, Брюсселе, Париже. На последней значительной выставке в 1959 г. в Париже выставлялся вместе с Жаном Габриелем Домергом, с творчеством которого чувствуется стилистическая близость в некоторых произведениях Кислякова. Domergue Archives 

Его произведения хранятся в музее Шере — Художественном музее Ниццы. Musée Cheret . Был женат на художнике Сюзанне Демаре.

Умер в Реймсе в 29 марта 1980 года. Их мастерские были распроданы на торгах в Реймсе в 1985 г.

Ссылки 
 Произведения Кислякова на сайте Artfira 
 Произведения Кислякова на сайте Galerie Paul Noujaim

Источники 
 Лейкинд О., Махров К., Северюхин Д. Художники русского зарубежья: биографический словарь. — СПб: Нотабене, 1999. — 713 с.
 André Roussard. Dictionnaire des peintres à Montmartre. — Paris: Editions André Roussard, 1999.
 Gérald Schurr. Le guidargus de la peinture : du XIXe siècle à nos jours. — Paris: Les éditions de l'amateur, 2000.

Художники по алфавиту
Русские эмигранты первой волны во Франции